ORP "Wicher" (II) – drugi polski niszczyciel o tej nazwie
 Sturmwind II (niem. "Wicher II") – niemiecka akcja przeciwpartyzancka przeprowadzona w lasach Puszczy Solskiej w 1944 r.